Reisedt heißen folgende geographische Objekte:

 Reisedt (Gemeinde Moosbach), Ortschaft von Moosbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Reisedt (Gemeinde Sankt Aegidi), Ortschaft von Sankt Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Reisedt (Gemeinde Senftenbach), Ortschaft von Senftenbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich